Guido de Hoog (1954) is een Belgische kunstschilder en muzikant uit Brasschaat.  Hij groeide op in Antwerpen (Berchem).

Leven en werk 
Vanaf zijn jeugdige leeftijd had de Hoog interesse in kunst, doch hij studeerde af in een technische richting.  Hij bleef zich echter toeleggen op tekenen, schilderen en muziek en zette later de stap naar het hoger kunstonderwijs van de Stedelijke Academie van Berchem waar hij onder meer geschoold werd door Willem Dolphyn. In zijn woning in Brasschaat start de Hoog vanaf 1987 met een eigen atelier waar hij zich toelegt op natuurgetrouwe stillevens, landschappen maar ook portretten.

Hij haalt zijn inspiratie uit vele wandelingen en fietstochten door het Vlaamse landschap maar ook uit het Antwerpse havengebied.  Tijdens deze momenten gaat de Hoog op zoek naar inspiratie en neemt hij foto's van zijn toekomstige werken die later uitvergroot worden overgenomen op doek. De portretten worden gemaakt in zijn atelier.

Guido de Hoog werkt voornamelijk met olieverf, pastel en potloodcombinaties. Zijn werken worden meermaals tentoongesteld voor het publiek in de Sint-Jozefkapel te Brasschaat.

Rond 2015 diende de Hoog omwille van gezondheidsredenen te stoppen met schilderen. Zijn werken werden wereldwijd verkocht en zijn tentoongesteld in onder meer België, Frankrijk, Nederland en Tunesië.

Bronnen en referenties 
 https://www.gva.be/cnt/aid1033950
 https://www.nieuwsblad.be/cnt/blnve_20110228_001
 https://www.belgian-art-gallery.be/guido-de-hoog/

Belgisch kunstschilder